К'єзануова — одне з дев'яти міст Сан-Марино.
 К'єзануова () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт,  провінція Турин.